Guaraci ist der Name zweier Orte in Brasilien:

Guaraci (Paraná)
Guaraci (São Paulo) (Einwohner: 9.376, Höhe: 481 m)